Krammel steht für 

 Otto Mayrhofer-Krammel, österreichischer Anästhesist und Hochschullehrer
 Werner Krammel, deutscher Schwimmer, 1968 Deutscher Meister 1500 m Freistil
 als deutscher Name für Kramoly, einer Siedlungseinheiten von Ústí nad Labem, Tschechien